Eiji Shishido ist der Name 
 des japanischen Schauspielers Eiji Gō
 eines japanischen Spieleautoren, siehe Eiji Shishido